Angelo Jank – pittore, disegnatore e illustratore tedesco
 Christian Jank – pittore e architetto tedesco
 Isa Jank – attrice tedesca
 Johannes Jank – ex calciatore austriaco